Ženská dvouhra Brisbane International 2018 probíhala v úvodním lednovém týdnu roku 2018. Do singlové soutěže brisbaneského tenisového turnaje nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla druhá nasazená Češka Karolína Plíšková,, kterou v semifinále vyřadila Ukrajinka Elina Svitolinová.

Na začátku turnaje soupeřila o post světové jedničky Španělka Garbiñe Muguruzaová, která ovšem po skreči ve druhém kole Rumunku Simonu Halepovou neohrozila, když mohla získat příležitost k návratu do čela až postupem do finále.

Vítězkou se stala třetí nasazená a 23letá Ukrajinka Elina Svitolinová, jež ve finále zdolala běloruskou kvalifikantku a světovou osmaosmdesátku Aljaksandru Sasnovičovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. V probíhající sezóně si šestá hráčka žebříčku připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo jubilejní desátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Sasnovičová naopak neuspěla ani ve svém druhém kariérním finále.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2018